La saison 2022-2023 de Promotion League (actuellement sous le nom de sponsoring YAPEAL Promotion League) est la 11e saison (9e depuis le changement de nom) de la troisième division de football en Suisse après la Super League et la Challenge League. Le championnat est désormais disputé par 18 clubs (auparavant par 16 clubs). 

Pour la deuxième fois, la Promotion League a un partenaire naming (YAPEAL), dont la ligue porte également le nom. Le championnat débute le  et se termine le . La trêve hivernal a lieu du  au . Comme la Super League passe à , il y aura deux promotions cette saison, le troisième est qualifié pour un barrage en matchs aller-retour face au dernier de Challenge League, ils s'affrontent dans un barrage de promotion-relégation.

Le , la faillite du FC Chiasso est confirmée et est définitive. Le club est donc classé dernier du championnat, tous ses résultats sont annulés et sont remis 0-0 sans points. Toutes les équipes qui ont marqué et encaissé des buts, comme des points marqués, perdent tout. Enfin, a la fin de la saison seulement le 17e sera relégué en  Ligue Classic.

Passage de 16 à 18 clubs dès la saison 2022-2023 
À la fin de la saison 2021-2022, deux wildcards ont été attribuées aux équipes U21 de la  Ligue, ce qui leur a permis d'être promus en Promotion League, à savoir le FC Saint-Gall II et le FC Lucerne II, et la restriction précédente sur quatre Les équipes U21 ont été levées; Les équipes de moins de 21 ans peuvent désormais accéder à la Promotion League sans restrictions. L'attribution de wildcards dans le but de promouvoir les jeunes talents a été critiquée par les meilleurs clubs de football amateur. 
En raison de l'augmentation de la Super League pour la saison 2023-2024, deux clubs non U21 au lieu d'un seul seront promus directement en Challenge League pour la saison 2023-2024 à l'issue de la saison 2022-2023. Le club non U21 classé suivant jouera un barrage contre le dernier de Challenge League 2022-2023 pour être promu ou rester dans la Challenge League (les clubs U21 ne sont pas éligibles à la promotion).

Les 18 clubs participants

Changements d'entraîneur

Classement

Résultats

Barrage de promotion 
Le barrage de promotion se déroule sur deux matchs et oppose le dernier de Challenge League, au troisième de Promotion League (hors équipes réserves). Le vainqueur de ce barrage obtient une place pour le championnat de Challenge League 2023-2024 tandis que le perdant tombe ou reste en Promotion League.

Les matchs de barrage entre le dernier de Challenge League et le 3ème de Promotion League, sous réserve de l'obtention de la licence requise délivrée par la SFL, auront lieu le mercredi 31 mai 2023 et le samedi 3 juin 2023. Si l'une de ces équipes dispute la finale de la Coupe de Suisse, les matchs de barrage seront repoussés au mercredi 7 juin 2023 et au samedi 10 juin 2023

Statistiques

Leader par journée

Relégué par journée

Lanterne rouge par journée

Évolution du classement

Résultats par match

Buts marqués par journée 
Ce graphique représente le nombre de buts marqués lors de chaque journée.

Classement des buteurs

Calendrier d'octroi des licences III pour la saison 2023-2024 

En plus des 20 clubs de la SFL, 6 clubs de Promotion League ont déposé une demande de licence  pour la dieci Challenge League: le FC Breitenrain, le FC Baden, le SC Brühl SG, le Étoile Carouge FC, le FC Rapperswil-Jona et le FC Stade Nyonnais.

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 
 Site officiel de la Première Ligue

2022-2023
Suisse M3
Championnat M3